Дани́л Арка́дьевич Коре́цкий (родился 4 августа 1948) — советский и российский учёный-криминолог, писатель и сценарист, , профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, полковник милиции в отставке, почётный сотрудник МВД.

50 пять написанных им художественных произведений выдержали более 200 изданий, общим тиражом свыше 20 миллионов экземпляров. Некоторые произведения переведены на иностранные языки и известны во многих странах мира. По его романам и сценариям снято три художественных фильма и три многосерийных телевизионных фильма. Также является автором 250 научных работ, более 400 судебных очерков и статей в центральных и местных газетах и журналах. Автор 12 предложений, вошедших в законы и практику, разработчик альтернативного «Закона об оружии». Член Союза Российских писателей.

Биография 
Родился 4 августа 1948 года в Ростове-на-Дону в семье врачей — стоматолога Аркадия Львовича и кардиолога Юлии Георгиевны Корецких. Бабушка - Корецкая Мария Доновна. 
При рождении отец хотел дать мальчику имя Дон, в честь своего брата, геройски погибшего в Великой Отечественной войне. Однако в ЗАГСе отказались регистрировать это имя, сославшись на то, что такого имени ни в каких списках нет. То, что отцом были представлены документы погибшего брата с именем Дон, ничего не изменило. Тогда мальчика зарегистрировали Данилом с одной «и» в имени, вопреки классическому имени Даниил. В детстве Данил мечтал стать журналистом и сыщиком.

В 1967 году окончил Ростовский радиотехнический техникум, в 1972 году — юридический факультет Ростовского университета.

Служебная деятельность 
После окончания юридического факультета в 1972 году, Корецкий работал следователем прокуратуры Кировского района города Ростова-на-Дону. В 1975 году был назначен старшим научным сотрудником первого в стране отдела криминологических исследований Центральной Северо-Кавказской лаборатории судебных экспертиз Министерства юстиции РСФСР. Работал там до 1980 года. С 1981 по 2011 год служил в Ростовском факультете Академии МВД СССР, а впоследствии в Ростовском юридическом институте МВД РФ (кафедра криминологии и уголовно-исполнительного права). Был первым начальником этой кафедры. С 2011 года — профессор юридического факультета Южного Федерального университета (кафедра уголовного права и криминологии).

Уже в самом начале деятельности пробует писать повести и романы на криминальные темы. Несмотря на то, что Корецкий был примерным следователем, руководители относились к нему насторожено из-за его аристократических привычек, фамилии и литературного опыта. В партию его не приняли, что, впрочем, не затормозило карьерный рост.

Творчество 
Автор более четырёхсот судебных очерков и статей в центральных и местных газетах и журналах. Принимал участие в телевизионных передачах: «Тема», «Что? Где? Когда?», «Национальный интерес», «Культурная революция», «Слушается дело», «К барьеру!», «Всё сразу!», «Агентство специальных расследований», «Рождённый в СССР».

Основное направление в творчестве Корецкого — криминальные сюжеты, частично основанные на реальных событиях и уголовных делах. Главные герои произведений Данила Аркадьевича часто имеют своих реальных прототипов. Например, с ветерана МВД Николая Ивановича Бычкова, который работал ещё в НКВД, при Берии и ходил в немецкий тыл в составе диверсионной группы, «списан» персонаж ветеран-оперуполномоченный Игнат Филиппович Сизов «Старик». Прототипом Филиппа Коренева (Лиса), героя романов серии «Антикиллер», являлся инспектор уголовного розыска Анатолий Рублёв, который имел прозвище Лис. Многие реальные эпизоды его жизни, которые вошли в романы, иногда воспринимаются, как выдумки автора. К сожалению, Рублёв рано умер от инфаркта. Другой знакомый Корецкого командовал группой захвата, воевал в Чечне, и, к тому же сочинял очень хорошие, жизненные песни. Он был прототипом командиров спецподразделений в романах Данила Аркадьевича.

Нередко в сюжеты Корецкого (циклы «Рок-н-ролл под Кремлём», «Знаки Волка» и «Пешка в большой игре», отдельные произведения «Атомный поезд», «Спасти посольство» и др.) автором вплетаются элементы мистики и фантастики, основанные на сюжетах российских городских легенд (крысы-мутанты в московском метро, Метро-2 и т.п.) и нехарактерные для общей сюжетной направленности книг. Также в нескольких книгах Корецким затрагиваются темы диггерства и поисков Либереи.

Лингвистический профиль 
Длина предложений в произведениях — средняя, умеренно используются диалоги. Количество прилагательных и глаголов сбалансировано, процент использования средний. Служебные слова (местоимения, предлоги, союзы, междометия, частицы и вводные слова) — используются крайне редко.

Научная деятельность 
Автор 250 научных работ, один из разработчиков опубликованного законопроекта «О правовом режиме оружия», в юридической науке разрабатывает направление «криминальной армалогии»: учения о правовом режиме оружия, изучает проблемы предупреждения вооруженной, бытовой и различных видов современной преступности. Под его научным руководством защищены тридцать пять кандидатских диссертаций. Двенадцать высказанных им в научных публикациях предложений по совершенствованию законодательства, впоследствии нашли отражение в законах «Об оружии», Уголовном кодексе России и других нормативных актах. Его научно-практические пособия по проблемам боевого применения оружия использовались при обучении сотрудников органов внутренних дел и специальной (правительственной) связи.

Награды и премии 
 Почётный сотрудник МВД РФ
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999)
 Медали «За безупречную службу» 1, 2 и 3 степени (1995, 2000, 2005)
 Медаль «200 лет МВД России» (2002)
 Серебряная медаль ФСИН (2008)
 Нагрудный знак «За отличную службу в МВД» (1994)
 Высшая юридическая премия «Фемида» (2004)
 Четыре литературные премии МВД СССР и МВД РФ.
 Заслуженный юрист России.
 Награждён именным оружием

Увлечения 
По словам Данила Аркадьевича Корецкого, его хобби литература, когда занят наукой и наука, когда занят литературой. Любимые писатели — Джон Ле Карре и Том Клэнси. Любимые блюда — шашлык и раки. Любимый автомобиль — «Лексус».

Библиография

Циклы произведений 
 Опер Крылов
 (1988) — Свой круг
 (1988) — Принцип карате
 (1991) — Задержание
 (1992) — Смягчающие обстоятельства
 (1993) — Ведётся розыск
 (1993) — Привести в исполнение
 Антикиллер
 (1994) — Вопреки закону
 (1995) — Антикиллер
 (1998) — Антикиллер 2
 (2009) — Антикиллер 3: Допрос с пристрастием
 (2012) — Антикиллер 4: Счастливых бандитов не бывает
 (2014) — Антикиллер 5: За своего
 (2016) — Антикиллер 6: Справедливость точно не отмеришь
 Пешка в большой игре
 (1995) — Пешка в большой игре
 (1995) — Акция прикрытия
 (1996) — Основная операция
 Оперативный псевдоним
 (1997) — Оперативный псевдоним
 (1999) — Подставная фигура
 (2005) — Код возвращения
 Секретные поручения
 (1998) — Секретные поручения
 (2006) — Секретные поручения-2
 Знаки «Волка»
 (2000) — Татуированная кожа
 (2003) — Расписной (Адрес командировки — тюрьма)
 (2011) — По следу Чёрта
 Похититель секретов
 (2003) — Парфюм в Андорре (Похититель секретов)
 (2007) — Русская зима в Вене (Похититель секретов)
 (2007) — Жаркое рождество в Дубае (Похититель секретов)
 (2009) — Маяк в (Похититель секретов-2)
 (2009) — Бехеровка на аперитив (Похититель секретов-2)
 (2013) — Эмблема с секретом (Похититель секретов-3)
 (2021) — Тени чёрного волка (Похититель секретов-4)
 (2022) — Спасти мир в одиночку(Похититель секретов-5)
 Рок-н-ролл под Кремлём
 (2004) — Атомный поезд
 (2007) — Рок-н-ролл под Кремлём
 (2008) — Рок-н-ролл под Кремлём. Книга 2. Найти шпиона
 (2009) — Рок-н-ролл под Кремлём. Книга 3. Спасти шпиона
 (2011) — Рок-н-ролл под Кремлём. Книга 4. Ещё один шпион
 (2012) — Рок-н-ролл под Кремлём. Книга 5. Освобождение шпиона
 (2014) — Рок-н-ролл под Кремлём. Книга 6. Шпионы и все остальные
 Менты не ангелы
 (2011) — Менты не ангелы, но…
 Перстень Иуды
 (2012) — Перстень Иуды (в соавторстве с Сергеем Куликовым)
 (2013) — Музейный артефакт (Перстень Иуды-2)
 (2015) — По понятиям Лютого (Перстень Иуды 3)
 (2018) — Усмешка Люцифера (Перстень Иуды 4)
 (2021) — За тридцать тирских шекелей (Перстень Иуды 5)
 Меч «Немезиды»
 (2010) — Меч «Немезиды»
 (2014) — Кто не думает о последствиях… (Меч «Немезиды»-2)
 (2015) — Время «мечей»… (Меч «Немезиды»-3)
 «Сандал»
 (2016) — «Сандал» пахнет порохом (в соавторстве с И. Текаловым)
 (2019) — «Сандал», которого не было
 «Золушка»
 (2019) — Лабутены для Золушки
 (2020) — Алмазы для Золушки

Сериалы 
 Криминальные приключения (цикл рассказов)
 (1984) — Логика выбора
 (1990) — Чего не может делать машина
 (1995) — Стерильная планета
 (1995) — Код справедливости
 (1995) — Охота
 (1995) — Шок
 (1995) — Трефовый туз
 (1995) — Двое
 (1995) — Ошибка
 (1995) — В конечном счёте

Романы 
 (1988) — Принцип карате
 (1991) — Привести в исполнение
 (1992) — Смягчающие обстоятельства
 (1994) — Пешка в большой игре
 (1995) — Антикиллер
 (1995) — Акция прикрытия
 (1996) — Основная операция
 (1997) — Оперативный псевдоним
 (1998) — Антикиллер-2
 (1998) — Секретные поручения
 (1999) — Подставная фигура
 (2000) — Татуированная кожа
 (2003) — Расписной
 (2004) — Атомный поезд
 (2005) — Код возвращения
 (2006) — Секретные поручения-2
 (2007) — Рок-н-ролл под Кремлём
 (2008) — Рок-н-ролл под Кремлём. Книга 2. Найти шпиона
 (2009) — Антикиллер 3: Допрос с пристрастием
 (2009) — Рок-н-ролл под Кремлём. Книга 3. Спасти шпиона
 (2009) — Отдалённые последствия. Иракская сага
 (2010) — Меч Немезиды
 (2010) — Когда взорвётся газ?
 (2011) — Рок-н-ролл под Кремлём. Книга 4. Ещё один шпион
 (2011) — По следу чёрта (Татуированная кожа-3)
 (2011) — Менты не ангелы, но…
 (2012) — Рок-н-ролл под Кремлём. Книга 5. Освобождение шпиона
 (2012) — Перстень Иуды (в соавторстве с Сергеем Куликовым)
 (2012) — Антикиллер-4. Счастливых бандитов не бывает
 (2012) — Охота на охотника (сюжет х/ф Хищник 1987 г. США)
 (2013) — Эмблема с секретом (Похититель секретов-3)
 (2013) — Музейный артефакт (Перстень Иуды-2)
 (2013) — Рок-н-ролл под Кремлём. Книга 6. Шпионы и все остальные
 (2014) — Джекпот для лоха
 (2014) — Спасти посольство
 (2014) — Кто не думает о последствиях (Меч Немезиды-2)
 (2014) — Антикиллер-5. За своего
 (2015) — Время мечей (Меч Немезиды-3)
 (2015) — Логика выбора (расширенный вариант рассказа 1984 года)
 (2015) — Найти Сатану
 (2015) — По понятиям Лютого (Перстень Иуды 3)
 (2016) — Антикиллер-6 Справедливость точно не отмеришь.
 (2016) — «Сандал» пахнет порохом (в соавторстве с И. Текаловым)
 (2017) — Большой куш
 (2018) — Две жизни комэска Семёнова
 (2018) — Усмешка Люцифера (Перстень Иуды 4)
 (2019) — «Сандал», которого не было
 (2019) — Лабутены для Золушки
 (2020) — Падение Ворона
 (2020) — Алмазы для Золушки
 (2020) — Горячий угон
 (2021) — За тридцать тирских шекелей (Перстень Иуды 5)
 (2021) — Тени чёрного волка
 (2022) — Спасти мир в одиночку
 (2023) - Возвращение не гарантируется

Повести и рассказы 
 (1984) — Логика выбора
 (1985) — Адмиральский кортик
 (1988) — Свой круг (расширенная версия «Адмиральского кортика»)
 (1990) — Флешь-атака
 (1990) — Чего не может делать машина
 (1991) — Задержание
 (1993) — Ведётся розыск
 (1994) — Вопреки закону
 (1995) — В конечном счёте
 (1995) — Двое
 (1995) — Код справедливости
 (1995) — Охота
 (1995) — Ошибка
 (1995) — Стерильная планета
 (1995) — Трефовый туз
 (1995) — Шок
 (2003) — Парфюм в Андорре
 (2003) — Адрес командировки — тюрьма
 (2007) — Жаркое рождество в Дубае
 (2007) — Русская зима в Вене
 (2009) — Бехеровка на аперитив
 (2009) — Маяк в Борсхане
 (2010) — Закон и молоток

Документальные произведения 
 (2007) — Время невиноватых
 (2007) — Эликсир Мефистофеля

Сборники 
 (1998) — Разящий удар
 (2000) — Ментовская работа
 (2000) — Опер по прозвищу «Старик»
 (2007) — Похититель секретов
 (2009) — Похититель секретов — 2

Прочие произведения 
 (1997) — Комплексное криминологическое исследование тяжких преступлений, совершаемых с применением оружия.
 (2003) — Личность вооружённого преступника и предупреждение вооружённых преступлений. (Соавтор: Л. М. Землянухина).
 (2003) — Уголовно-правовой режим средств самообороны. Спецкурс по криминальной армалогии
 (2003) — Оружие в судебной практике. (Соавтор: В. В. Золотых)
 (2004) — Бытовые преступления: прошлое и настоящее. (Соавтор: К. А. Мясников)
 (2004) — Современный бандитизм: Криминологическая характеристика и меры предупреждения. (Соавтор: Т. А. Пособина).
 (2005) — Нелетальное оружие: правовой режим
 (2006) — Криминальная армалогия. Учение о правовом режиме оружия
 (2006) — Криминальная субкультура и её криминологическое значение. (Соавтор: В. В. Тулегенов)
 (2006) — Оружие и его незаконный оборот: Криминологическая характеристика и предупреждение. (Соавтор: Э. В. Солоницкая).

Экранизация произведений

Полнометражные художественные фильмы 
 () — Антикиллер (также существует 3-серийная телевизионная версия)
 () — Антикиллер 2: Антитеррор (также существует 4-серийная телевизионная версия)
 () — Антикиллер Д.К: Любовь без памяти

Сериалы 
 () — Оперативный псевдоним (12 серий)
 () — Оперативный псевдоним 2. Код Возвращения (8 серий)
 () — Секретные поручения (12 серий)
 (2013) — Рок-н-ролл под Кремлём (4 серии)

Незаконченные проекты 
 Пешка в большой игре (10 серий, режиссёр Вячеслав Разбегаев)
 Атомный поезд (8 серий, реж. Андрей Джунковский)
 Рок-н-ролл под Кремлём 2
 Иду спасать людей (п/м и 8-серийная телевизионная версия, режиссёр Вагиф Мустафаев)

Примечания

Ссылки 

Авторы детективной прозы
Авторы триллеров
Писатели России XX века
Писатели СССР
Сценаристы СССР
Сценаристы России
Писатели Ростова-на-Дону
Члены Союза российских писателей
Выпускники Ростовского государственного университета
Доктора юридических наук
Криминологи
Полковники полиции (Российская Федерация)
Преподаватели Ростовского юридического института МВД России
Преподаватели Южного федерального университета